IGN est un sigle associé notamment à :
 , dans plusieurs pays ;
 IGN (où IGN signifie Imagine Games Network), un site Web américain sur les loisirs vidéo-ludiques.